Javier Álvarez (né en 1956), compositeur mexicain ;
 Javier Álvarez (né en 1958), joueur de football et entraîneur colombien ;
  (né en 1943), athlète espagnol ;
  (né en 1969), chanteur espagnol.